Seri Tanjung (Semendo Darat Tengah), een plaats in Indonesië
Seri Tanjung (Tanjung Lubuk), een plaats in Indonesië
Seri Tanjung (Tanjung Batu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing